Urbig ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Urbig (1864–1944), deutscher Bankier
 Jonas Urbig (* 2003), deutscher Fußballtorhüter